GeoCities — служба бесплатного веб-хостинга, созданная в 1994 году.

В настоящее время принадлежит «Yahoo!».

В 2009 году Yahoo! прекратила регистрацию новых сайтов, 26 октября 2009 года сайт был закрыт. Содержание сервиса оценивается в 10 терабайт.

После закрытия сервиса в США и Канаде он остался доступен в Японии, однако 31 марта 2019 года он также закрылся.

Этимология 
Название службы GeoCities (geo — универсальный корень для феноменов, сгруппированных по географическому расположению, cities — англ. города) связано с тем, что сайты пользователей были сгруппированы по «виртуальным городам», которые были названы на основе реально существующих городов.

Принадлежность какого-либо сайта пользователя к какому-либо «виртуальному городу» зависела от тематики этого сайта пользователя.

Например, какой-либо сайт пользователя, посвященный компьютерам, находился в «виртуальном городе» «Кремниевая долина» (Silicon Valley); какой-либо сайт пользователя, посвященный развлечениям — в «виртуальном городе» Голливуд; какой-либо сайт пользователя, посвященный военным технологиям, находился в «виртуальном городе» Пентагон; а какой-либо сайт пользователя, посвященный культуре и искусству — в «виртуальном городе» Афины.

В службе GeoCities существовало около полсотни таких «виртуальных городов».

Ссылки 
 Когда было объявлено о скором закрытии хостинга, Архив Интернета открыл страницу «GeoCities Special Collection 2009», на которой можно было запросить архивацию какого‐либо из множества сайтов, хранящихся на GeoCities.
 Reocities — одно из неполных зеркал GeoCities.
 Oocities — ещё одно зеркало GeoCities.
 Также архивацией GeoCities занимается американский энтузиаст Джейсон Скотт. Выпущен .torrent-файл архива.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Yahoo!® GeoCities
 GeoCities Special Collection 2009

Сетевые сообщества
Бесплатный хостинг
Yahoo!
Сайты США
Веб 1.0
Пузырь доткомов